

België
 Sint-Machutuskerk (Wannegem) - Wannegem-Lede (deelgemeente van Kruisem)
 Sint-Machutuskerk (Wulvergem) - Voormezele, België

Nederland
 Sint-Machutuskerk (Monster) - Monster, Nederland

Machutuskerk